Surinaamse Islamitische Organisatie, islamitisch geloofsgenootschap in Suriname
 Surinaams Inspraak Orgaan, adviesorgaan voor Surinaamse Nederlanders
sio (speelgoed)
Siø, eiland in Denemarken
Sió, rivier in Hongarije
Sio (Togo), rivier in Togo
Sio (geslacht), een vissengeslacht
SiO, siliciummonoxide